— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1587—1871). Таканабэ-хан располагался в провинции Хюга (современная префектура Миядзаки) в регионе Кюсю.

Краткая информация 
Административный центр: город Таканабе, уезд Нака (современный город Таканабе префектуры Миядзаки).

Другое название княжества: Такарабэ-хан (財部藩).

Доход хана 27.000 коку риса.

Княжество управлялось родом Акидзуки, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя замка (城主). Главы рода имели право присутствовать в вербовом зале сёгуна.

Первоначально Таканабэ называлось Кусима. В 1587 году домен Таканабэ получил Акидзуки Танедзане от Тоётоми Хидэёси после капитуляции первого во время покорения острова Кюсю в конце 1580-х годов. Акидзуки Танедзане сохранил контроль над свои княжеством после битвы при Сэкигахара (1600). Первоначально Акидзуки Танедзане перешел на сторону Исида Мицунари, но затем перешел на сторону Токугава Иэясу и занял замок Огаки, убив в нём командиров западной армии и открыв замок восточной армии. В 1604 году Танезане перенес свою резиденцию в замок Таканабе.

Известный даймё Ёнэдзава, Уэсуги Харунори (1751—1822), был вторым сыном Акидзуки Танемицу, 6-го даймё Таканабэ-хана.

В 1871 году Таканабэ-хан был ликвидирован и включен в состав префектуры Таканабэ. Позднее земли княжества вошли в состав префектуры Миядзаки. Бывшая княжеская правящая семья получила титул виконтов (сисяку) в 1884 году.

Правители

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии